Зачепа Андрій Михайлович (* 1948) — професор, директор Львівського навчально-наукового інституту Закарпатського державного університету, доктор філософських наук.
 Зачепа Іван Іванович (1900—1976) — радянський діяч органів державної безпеки.
 Зачепа Ольга Андріївна — полковник медичної служби Збройних сил України, відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Примітки 

Українські прізвища